Schachbundesliga 2013/14 steht für:

 Schachbundesliga 2013/14, deutsche Schachbundesliga
 Schachbundesliga 2013/14 (Frauen), deutsche Schachbundesliga der Frauen
 Schachbundesliga 2013/14 (Österreich), österreichische Schachbundesliga
 Schachbundesliga 2013/14 (Österreich, Frauen), österreichische Schachbundesliga der Frauen
 Schachbundesliga 2013/14 (Schweiz), Schweizer Schachbundesliga